Коулмонт има више значења:
 Коулмонт (Индијана)
 Коулмонт (Пенсилванија)
 Коулмонт (Тенеси)